Dayeuhluhur (onderdistrict), een onderdistrict in de provincie Midden-Java
Dayeuhluhur (Dayeuhluhur), een plaats in Indonesië
Dayeuhluhur (Jatinagara), een plaats in Indonesië, provincie West-Java
Dayeuhluhur (Tempuran), een plaats in Indonesië, West-Java